El Serrat Escapçat és una muntanya de 670 metres dins del municipi de Castellar de la Ribera, a la comarca del Solsonès.

Vegeu també 
 Rasa dels Aumissers.

Referències 

Muntanyes de Castellar de la Ribera
Prepirineus